Василий Львович Зоркий (род. 2 мая 1984, Москва, Россия) — российский музыкант, продюсер, сценарист.

Биография 
Закончил «Класс-центр музыкально-драматического искусства» Сергея Казарновского. В составе труппы «Класс-центра» участвовал в театральных постановках, мюзиклах.

В возрасте 13 лет принял участие в постановке оперы «Дафна» Клаудио Монтеверди в музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. С 2002 года работал в качестве журналиста для различных изданий, таких как «Большой Город», «Esquire», «Playboy», «Афиша» и пр. С 2006 года работал сценаристом, продюсером и режиссёром развлекательных мероприятий. Участвовал в организации церемоний открытия и закрытия фестивалей «Кинотавр», ММКФ, «Золотой орёл» и др.

В 2009 году организовал группу «19:84». В 2009 году группа выпускает EP «19:84», одна из песен с которого («Зима») попадает в ротацию музыкальных радиостанций. О группе начинают писать критики музыкальных изданий. В 2010 году группа выпускает дебютный альбом «Время уходит».

В 2012 году группа «19:84» прекращает своё существование.

В 2014 году Василий Зоркий объявляет о начале нового проекта, группы «Зоркий».

В 2015 году песни проекта «Зоркий» попадают в несколько телевизионных сериалов на федеральных каналах: «Временно недоступен» (1 канал), «Озабоченные» (ТНТ), «Красные браслеты» (1 канал).

В 2015 году Василий Зоркий становится креативным директором Пикника «Афиши».

В 2016 году выходит дебютный музыкальный спектакль Василия Зоркого «Страна Москва» — моноспектакль про жизнь молодого человека в Москве, в котором песни тесно сплетены с текстами. Спектакль основан на колонке «Неизвестный горожанин» ресурса The Village, которую Зоркий анонимно писал в течение нескольких лет.

В 2017 году на сцене «Гоголь-центра» выходит второй спектакль Василия Зоркого — «Мне 30 лет».

В 2019 году выходит дебютный альбом группы «Зоркий» — «Волна».

В 2022 году группа «Зоркий» прекращает своё существование.

После начала вторжения России в Украину уехал из России.

Релизы группы «19:84»

19:84 — 19:84 (EP) — 2009 
 На сегодняшний день
 Зима
 Lullaby
 She is not a girl for me

19:84 — «Время Уходит» — 2010 
 На Сегодняшний День
 Шар
 Аэроплан
 19:84
 Прятки
 Со Мной
 Зима
 Кончится День
 Мне Жаль
 Something
 Время Уходит

 «Зоркий»— «Волна» — 2019
 Не Молчи
 Дым
 Так Далеко
 Лето
 Город
 Не Забывай Меня
 Не Возвращайся
 Мир Открывается Мне
 Вверх
 Волна
 На Вершине Горы

Примечания

Ссылки 
 Вася Зоркий: «В 30 ты расслабляешься, а все страхи перестают иметь значение» // Interview Россия
 Василий Зоркий, солист группы «19:84» // Look At Me
 Выходит альбом «Время уходит» // Афиша-Волна
 «19:84» — «Время уходит»

Музыканты Москвы
Авторы-исполнители России
Журналисты России
Персоналии по алфавиту